Lavoie ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Lavoie (* 1949), kanadischer Singer-Songwriter
 Dominic Lavoie (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Florence Lavoie (* 1982), kanadische Badmintonspielerin
 Hercule Lavoie, kanadischer Sänger
 Jean Sébastien Lavoie (* 1978), kanadischer Popsänger
 Marc Lavoie (* 1954), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Fechter
 Sylvain Lavoie (* 1947), kanadischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Keewatin-Le Pas

Siehe auch:
 Lavoye